Le Damné peut désigner :

  (), film américain de Walter Lang sorti en 1931 ;
 Le Damné (), film américain d'Andrew Wilson sorti en 1997 ;
 Le Damné (), série télévisée américaine diffusée du  au  sur Fox.